Het ATP-toernooi van Berlijn van 1991, met als officiële naam European Indoor Championships, werd gespeeld van 7 tot en met 13 oktober 1991. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Duitse stad Berlijn.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Berlijn
Berlijn